Les cervidés (Cervidae, du latin  « cerf », apparenté au grec , « cornu ») forment une famille de mammifères ruminants présentant un nombre pair de doigts. Elle comprend notamment les cerfs, les chevreuils, les rennes, les élans et les daims, ainsi que des espèces moins connues comme les pudus ou les hydropotes.

Terminologie 
 Le mot « faon » peut désigner le jeune de différentes espèces, notamment celui du cerf, du chevreuil, du daim, du renne.
 Le hère est un jeune cerf de six mois à un an, qui ne porte pas encore de bois.
 Le daguet est un jeune cerf qui porte ses premiers bois.
 Le brocard est le mâle de plus d'un an chez le chevreuil.
 Pour certaines espèces, la femelle porte un nom spécifique :
 cerf : biche ;
 chevreuil : chevrette ;
 daim : daine.

Principales caractéristiques 

La particularité des cervidés est de porter des bois, des organes osseux caducs présents sur la tête des mâles. Il existe toutefois quelques exceptions :
 chez les rennes, les deux sexes portent des bois ;
 chez certaines espèces, les bois sont absents (Hydropotes inermis), ou à l'état de vestiges (genres Pudu et Mazama).

Les bois des cervidés forment un trophée (terme cynégétique employé aussi bien pour la parure sur l'animal vivant, que dans le sens plus connu de trophée de chasse). Ils muent chaque année ; le produit de la mue (les bois morts délaissés) s'appelle la « mue ».

Les cervidés constituent les derniers grands ruminants sauvages des régions tempérées. À travers le monde, il en existe quarante-quatre espèces réparties en dix-sept genres.

Les cervidés les plus fréquents dans les forêts d'Europe sont le cerf élaphe (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus) et le daim (Dama dama). En Scandinavie, s'y ajoutent le renne (Rangifer tarandus) et l'élan (Alces alces), également présent en Europe centrale. D'autres espèces ont été acclimatées en Europe et peuvent s'y rencontrer occasionnellement, comme le cerf sika (Cervus nippon).

Ils sont nettement divisés en deux ensembles phylogénétiquement cohérents : l'un, paléarctique et indomalaise : cervidés européens ; l'autre, néarctique et néotropicale : cervidés américains. Trois espèces seulement échappent à la règle, avec une répartition holarctique : le cerf élaphe, ou wapiti, en Amérique, le renne, ou caribou et l'élan, ou orignal.

La taille des cervidés varie de celle d'un lièvre pour le pudu à celle d'un grand cheval pour l'élan.

Systématique

Listes des espèces 
Ils sont divisés en deux sous-familles :
 Sous-famille des Capreolinae :
 Tribu Capreolini
 genre Hydropotes
 Hydropotes inermis, le cerf d'eau de Chine.
 genre Capreolus :
 Capreolus capreolus, le chevreuil européen
 Capreolus pygargus, le chevreuil de Sibérie
 Tribu Alceini
 genre Alces :
 Alces alces, l'élan ou orignal.
 Tribu Rangiferini
 genre Rangifer
 Rangifer tarandus, le renne ou caribou.
 Tribu Odocoileini
 genre †Cervalces (éteint) :
 †C. gallicus
 †C. carnutorum
 †C. latifrons
 †C. scotti
 genre Odocoileus
 Odocoileus hemionus
 Odocoileus virginianus, le cerf de Virginie, souvent appelé «chevreuil» en Amérique du Nord
 genre Ozotoceros
 Ozotoceros bezoarticus ou cerf des pampas.
 genre Mazama
 Mazama americana, le daguet rouge.
 Mazama bricenii, le mazame nain gris.
 Mazama chunyi, le daguet nain.
 Mazama gouazoubira, le daguet gris.
 Mazama nana, le mazame nain.
 Mazama pandora
 Mazama rufina
 genre Pudu
 Pudu mephistophiles
 Pudu puda
 genre Blastocerus
 Blastocerus dichotomus, le cerf des marais.
 genre Hippocamelus
Hippocamelus antisensis, le taruca ou cerf andin (rarement appelé guemal du Pérou).
 Hippocamelus bisulcus, le guemal du Chili ou huemul.
 Sous-famille des Cervinae :
 Tribu Cervini
 genre Axis
 Axis axis, le cerf axis.
 Axis porcinus, le cerf cochon
 Axis kuhlii, le cerf de Bawean 
 Axis calamianensis, le cerf Calamian
 genre Cervus
 Cervus canadensis, le wapiti. (Autrefois Cervus elaphus wapiti)
 Cervus (Ruvervus) duvaucelii, le barasinga.
 Cervus (Ruvervus) eldi, le cerf d'Eld.
 Cervus (Ruvervus) schomburgki, le cerf de Schomburgk, disparu dans les années trente.
 Cervus elaphus, le cerf élaphe.
 Cervus mariannus, le cerf des Philippines.
 Cervus nippon, le cerf sika.
Cervus nippon taiouanus, le sika de formose
 genre Dama (cervidé)
Dama dama, le daim.
 Dama mesopotamica, le daim persan. Parfois considéré comme une sous espèce du précédente : Dama dama mésopotamica.
 genre Elaphurus
 Elaphurus davidianus
 genre †Megaloceros (éteint) :
 †M. algarensis
 †M. algericus
 †M. antecedens
 †M. dawkinsi
 †M. cazioti
 †M. giganteus
 †M. luochuanensis
 †M. obscurus
 †M. pachyosteus
 †M. savini
 †M. vertcornis
 Tribu Muntiacini
 genre Muntiacus
 Muntiacus atherodes
 Muntiacus crinifrons
 Muntiacus feae
 Muntiacus gongshanensis
 Muntiacus muntjak, ou cerf aboyeur.
 Muntiacus putaoensis
 Muntiacus reevesi, muntjac de reeve ou de chine
 Muntiacus truongsonensis
 Muntiacus vuquangensis
 genre Elaphodus
 Elaphodus cephalophus

Phylogénie externe

Phylogénie interne 
Systématique interne des cervidés selon Heckeberg 2020 (ADNmt et ADN nucléaire combinés)

Un cladogramme purement mitochondrial montre les différences suivantes :
 la position de l'orignal est basale dans les capreolinae,
 la position du pudu du nord (Pudu mephistophiles) est basale dans les blastocerina.

Maladie 
 Maladie débilitante chronique (ou encéphalopathie des cervidés).
 Certains cervidés (en zone tempérée de l'hémisphère nord) semblent être des espèces réservoir importantes de la maladie de Lyme, en lien avec les tiques (espèces-vectrices) qui les infestent (surtout pour les tiques adultes, les nymphes préférant faire leur repas de chair sur des animaux plus petits, tels que la souris à pattes blanches en Amérique du Nord).

Le cerf et les humains

Iconographie 

 Les cervidés figurent parmi les animaux les plus représentés du bestiaire pariétal paléolithique.
 Dans l'iconographie antique, la biche figure aux côtés d'Artémis ou de Diane chasseresse, le cerf, dans les scènes de chasse et les représentations d'Actéon. La peau des Cervidés, appelée nébride, est un attribut du culte de Dionysos.
 Dans l'iconographie chrétienne, le cerf est un symbole du Christ de Julien l'Hospitalier. Un cerf crucifère accompagne les représentations de saint Hubert, patron des chasseurs ou de saint Eustache. Le cerf est présent dans certaines représentations du paradis terrestre, et celles de l'entrée des animaux dans l'arche de Noé.
 Dans l'art profane, le cerf figure dans les scènes de chasse. Avec le loup et le chien, il représente la mélancolie dans les représentations des tempéraments ou des humeurs.

Divers 
Malgré l’orthographe du mot en français, le terme « cerf-volant » n’a probablement pas de lien avec le « cerf », mais signifierait « serpent volant » (ancien français serp-volante).

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Dieu cornu

Références taxonomiques

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
  Schéma détaillé du bois de cerf
 Un site dédié aux Cervidés 

Famille d'artiodactyles (nom scientifique)